Quand j'étais chanteur, une chanson de Michel Delpech ;
 Quand j'étais chanteur, ou Michel Delpech, album sur lequel se trouve la chanson précédente ;
 Quand j'étais chanteur, un film réalisé par Xavier Giannoli.